В парному розряді жіночого тенісного турніру San Diego Open 1987, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Яна Новотна і Катрін Суїр виграли титул, у фіналі перемігши пару Еліз Берджін і Шерон Волш-Піт 6-3, 6-4.

Сіяні пари 

 Бетсі Нагелсен /  Робін Вайт (2-ге коло)
 Лорі Макніл /  Ева Пфафф (півфінал)
 Розалін Нідеффер /  Кенді Рейнолдс (півфінал)
 Еліз Берджін /  Шерон Волш-Піт (фінал)

 Ізабель Демонжо /  Наталі Тозья (2-ге коло)
 Дженні Бірн /  Патті Фендік (чвертьфінал)
 Яна Новотна /  Катрін Суїр (чемпіонки)
 Кеті Горват /  Марселла Мескер (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Southern California Open